Climber,  en français, peut faire référence à :
 Climber, un des membres d'une unité de commandos clones de l'Ordre 66 dans la série Star Wars,
 Climber, un jeu vidéo sorti en 1986,

et aussi :
 Ice Climber, un jeu vidéo,
 Le Grand Teton Climbers' Ranch, également appelé American Alpine Club Climbers' Ranch ou simplement Climbers' Ranch, un ranch hôtelier américain dans le comté de Teton, au Wyoming.